Patzschke ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Patzschke (1932–2005), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Patzschke (1938–2020), deutscher Architekt
 Peggy Patzschke (* 1970), deutsche Rundfunk- und Fernsehmoderatorin, Veranstalterin und Autorin
 Rüdiger Patzschke (* 1938), deutscher Architekt
 Rüdiger Patzschke (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Ursula Patzschke-Beutel (* 1913/1914 – nach 1995), deutsche Fernsehansagerin

Siehe auch:
 Büro Patzschke & Partner, Patzschke & Partner Architekten, Architekturbüro in Berlin
 Patschke